Coeficiente hace referencia a varios artículos:

Física
Expresión numérica que mediante alguna fórmula determina las características o propiedades de un cuerpo:
 Coeficiente de rozamiento
 Coeficiente de arrastre
 Coeficiente de dilatación
 Coeficiente de atracción
 Coeficiente de restitución
 Coeficiente de difusión
 Coeficiente de resistividad
 Coeficiente isotérmico
 Coeficiente de seguridad
 Coeficiente de escorrentía
 Coeficiente de escurrimiento 
 Coeficiente de conductividad térmica
 Coeficiente de refracción
 Coeficientes de forma o coeficiente de afinamiento: teoría del buque
 Coeficiente de película o coeficiente de convección.

Matemática
 Coeficiente (matemática), factor multiplicativo.
Sumas de polinomios

Estadística
 Coeficiente de variación, medida de dispersión útil para comparar dispersiones.

Sociología
 Coeficiente de Gini, medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini.

Psicología
 Cociente intelectual, medida de inteligencia. También llamado coeficiente intelectual o cociente intelectual de desviación (Amparo Belloch, Manual de Psicopatología, Vol. II).